Dáil Éireann – camera del parlamento irlandese
 Dail – piatto diffuso nel subcontinente indiano